Amerikai Egyesült Államok
Oak Forest (Illinois)
Oak Forest (Indiana)
Oak Forest (Houston)
Oak Forest (Texas)
Oak Forest (Virginia)